Брайан Филлипс:
  (род. 1954) — канадский пловец.
  (1931—2012) — английский футболист.